Взрыв на берлинской дискотеке «Ла Белль» (La Belle), расположенной на Хауптштрассе 78 в районе Фриденау, произошёл в субботу 5 апреля 1986 года. Он унёс жизни
двух американских военнослужащих и 29-летней турецкой официантки Нермин Ханнай. Соединённые Штаты Америки обвинили Правительство Ливии в организации данного теракта.

Жертвы теракта 
21-летний сержант Кеннет Форд и 29-летняя официантка Нермин Ханнай погибли на месте. 25-летний сержант Джеймс Гойнс умер позднее в больнице. 30 человек получили тяжёлые ранения. В общей сложности пострадали почти 300 человек.

Расследование 
В своём телеобращении президент США Рональд Рейган заявил, что американские разведслужбы перехватили серию сообщений, отправленных по дипломатическим каналам из Триполи в ливийское посольство в Восточном Берлине и обратно. Содержимое этих сообщений, по словам Рейгана, было основным доказательством того, что за организацией теракта стояли ливийские спецслужбы. В 2020 году газета The Washington Post сообщила, что ливийцы использовали шифровальную аппаратуру компании Crypto AG, настройку которой осуществляли сотрудники американской (АНБ и ЦРУ) и немецкой (БНД) разведывательных служб — они же и расшифровали все сообщения, подтвердив версию о причастности Ливии к теракту.

Альтернативные версии 
Бывший агент Моссад и писатель Виктор Островский в своей книге «Обратная сторона обмана» считал, что доказательств причастности Ливии к теракту не было. Он рассматривал версию, что сообщения, содержавшие информацию о месте совершения теракта и позже перехваченные американцами, на самом деле передавались Моссадом и ретранслировались через некий аппарат, установленный израильскими коммандос ВМС в Триполи. Также он отмечал, что передаваемые сообщения были слишком схожи по форме с докладами Моссада, а между началом передач этих сообщений и терактом прошло достаточно много времени, чтобы американцы и немцы могли предотвратить трагедию.

Приговор организаторам теракта 
В ноябре 2001 года был оглашен приговор организаторам теракта. Суд счел причастность ливийского государства ко взрыву в La Belle «однозначно доказанной». Четверо подсудимых были приговорены к тюремному заключению. Как отмечает немецкая общественно-правовая медиакомпания Deutsche Welle, «42-летней немке Верене Ханаа (Verena Chanaa), признанной виновной в убийстве в трех случаях, удалось избежать пожизненного заключения только потому, что врачи диагностировали у неё депрессию. Суд приговорил её к 14 годам лишения свободы. Бывший муж Верены, палестинец Али Ханаа, а также гражданин Ливии Абулгасем Этер и палестинец Ясер Храйди были признаны виновными в соучастии в убийстве и в попытке убийства. Храйди приговорили к 14 годам лишения свободы, Этера и Али Ханаа — к 12 годам».

Примечания 

Террористические акты, совершённые в Германии
Фриденау
Апрель 1986 года
События 5 апреля
История Берлина